Michel-Roland des Escotais, comte des Escotais et de Chantilly, est né le , a été baptisé le  à Neuillé-Pont-Pierre et est mort le  à Saint-Paterne-Racan. Il reçut les honneurs de la Cour le . Son frère, Louis-Joseph des Escotais, fut grand prieur d'Aquitaine et dernier gouverneur de l'île de Ré. Son fils ainé, Louis-Jacques des Escotais, fut maréchal de camps.

Biographie 
Michel-Roland des Escotais nait en 1708 en Touraine. Son père, Michel-Séraphin des Escotais, est capitaine des vaisseaux du roi. Sa mère, Louise-Elisabeth des Montmorency-Laval, est la fille de Gabriel de Montmorency, comte de Laval.

En 1736, il épouse Anne-Geneviève de Pineau de Viennay, fille de Jacques de Pineau de Viennay, baron de Lucé et conseiller au Parlement. De cette union naissent trois enfants:
 Louis-Jacques des Escotais, né le , Maréchal de France,
 Anne des Escotais, mariée le  au comte de Chavagnac,
 Michelle-Geneviève des Escotais, mariée en 1777 au marquis de Luart.
Il acquiert en 1745 le château du Plessis à Bueil-en-Touraine ainsi que le château de la Roche à Saint-Paterne.

En 1747, il obtient l'érection de ses terres en comté des Escotais par lettres patentes du roi Louis XV en remerciement de ses services dans l'armée. 

Le , il reçoit les honneurs de la Cour, distinction nobiliaire des plus prestigieuses réservée aux plus anciennes familles nobles s'étant illustrées sur le champ de bataille (famille antérieure à 1190). 

Au cours de sa carrière miliatire, il gravit les échelons jusqu'à sa promotion au titre de Lieutenant-Général des armées de Louis XV puis Louis XVI. 

Il meurt le  en son château de la Roche des Escotais à Saint-Paterne-Racan, à l'âge de 72 ans.

Notes et références 

Naissance en octobre 1709
Décès en août 1781
Général français du XVIIIe siècle
Naissance en Touraine
Décès à 71 ans